Dąbkowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Dąbkowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Dąbkowice, un village de la voïvodie de Łódź
 Dąbkowice, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale